Прецесія — повільне зміщення осі обертання по конусу.
 Прецесія Томаса — релятивістський кінематичний ефект.
 Ларморова прецесія
 Прецесія лінії апсид
 Геодезична прецесія

Див. також 
 Випередження рівнодення
 Кут прецесії — один з Ейлерових кутів.